Der Posen-Marathon () ist ein Marathon in Posen (Poznań), der seit 2000 stattfindet. Er wird vom Posener Sport- und Freizeitzentrum (Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji) organisiert und war bis 2011 hinsichtlich der Teilnehmerzahlen der größte Marathon in Polen.

Strecke 
Der Kurs besteht aus zwei Runden. Der Start ist auf der Ulica Arcybiskupa Antoniego Baraniaka südlich des Malta-Sees. Von dort aus wird das Stadtzentrum am Dom nördlich umlaufen. Zwischen dem Residenzschloss und Stadttheater hindurch geht es westlich vom Zentrum vorbei südwärts auf eine Schleife, die nach Wilda führt. Über die most Królowej Jadwigi gelangt man wieder auf das rechte Ufer der Warthe und kehrt zum Ausgangspunkt der Strecke zurück. Nach dem zweiten Durchlaufen der Runde begibt man sich zum Ziel an den Kanuhallen des Malta-Sees.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:11:45 h, Cosmas Mutuku Kyeva (KEN), 2018
 Frauen: 2:31:55 h, Irene Chepkirui Makori (KEN), 2014

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters

Entwicklung der Finisherzahlen

Weblinks 
 Offizielle Website
 Posen-Marathon auf marathoninfo.free.fr

Einzelnachweise 

Marathon
Laufveranstaltung in Polen
Marathon
Leichtathletik (Posen)
Erstveranstaltung 2000